Евгений Минченко:
 Минченко, Евгений Михайлович (род. 1994) — российский баскетболист.
 Минченко, Евгений Николаевич (род. 1970) — российский политолог и политтехнолог, эксперт по вопросам лоббизма.